Casey kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Casey (udde),

Australien 

 Casey (region), Victoria,

Kanada

 Casey, Ontario – ett township i Timiskaming District

USA 

 Casey, Illinois – en ort i Clark County, 
 Casey, Iowa – en ort i Guthrie County,

Se även 
 Mount Casey

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar